
Переправочно-десантный паром, ПДП (Изделие 561П) — боевая машина инженерных войск (переправочно-десантный паром) ВС России.

Современный российский самоходный паром, разработанный и производящийся ОАО КБТМ (Омск), и предназначенный для паромной переправы через водные преграды танков, ракетных комплексов, артиллерийских систем, боевых машин пехоты и прочего вооружения и военной техники.

Для транспортировки парома используется низкосилуэтный гусеничный транспортёр (Изделие 561Т).

История создания

Серийное производство 
Паромы ПДП должны поступить на вооружение инженерных войск Российской Федерации — России в ходе реализации Государственной программы вооружения на 2011—2020 годы.

Описание конструкции

Технические характеристики 
 Масса — 29,5 тонны;
 Грузоподъёмность — 60 тонн;
 Экипаж — 2 человек;
 Размеры на плаву:
 — длина — 16 500 мм
 — ширина — 10 270 мм
 — осадка с грузом 60 тонн — не более 650 мм;
 Мощность двигателя — 330 л. с.;
 Максимальная скорость движения:
 — без груза — 12 км/ч
 — с грузом 60 тонн — 10 км/ч;
 Запас хода по топливу — 10 часов;
 Пределы применения парома:
 — по скорости течения — до 2,5 м/с
 — по волнению — до 2 баллов;
 Возможна стыковка со звеньями понтонного парка (ПП-91).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Самоходные паромы
Военная продукция Омского завода транспортного машиностроения